PAPPA2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 791 амінокислот, а молекулярна маса — 198 539.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, металопротеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Металопротеази